FC Kolos Kovalivka er en professionel ukrainsk fodboldklub fra Kovalivka.

Historiske slutplaceringer

Klubfarver

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Kolos
Kolos